Вроутек (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Лоуни Устецкого края.

Расположен в 35,5 км от г. Лоуни, 20 км от г. Жатец и в 3,4 км от Крири.

История 
Первое письменной упоминание относится к 1227 году. Позже был собственностью бенедиктинского монастыря, что нашло отражение в его гербе.

В 1599 году сильный пожар уничтожил большую часть города, в 1645 Вроутек был так разграблен шведами, что спустя десять лет большинство домов стояли пустыми. Через некоторое время был отстроен практически новый город. Преимущественно, город населяли немцы.

В составе города имеются районы:
 Лужец
 Млынце 
 Мукоделы 
 Скиталы 
 Весце
 Видхостице
 Врбичка.

Достопримечательности 
 Костëл св. Якуба (построен в конце XII — начале XIII веков.)
 Костëл св. Иоанна Крестителя (стиль барокко — 1726 г.)
 Моровой (чумной) столб (1714).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вроутека

Города Устецкого края